Суперкубок Европы ФИБА (женщины)  — официальный баскетбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители  Евролиги и Кубка Европы предыдущего сезона. В 2012 году розыгрыш не состоялся ввиду того, что победитель Евролиги 2011/12 испанский «Рос Касарес» обанкротился и снялся со всех соревнований сезона 2012/13.

Победители

Результаты по клубам

См. также 
 Евролига ФИБА (среди женщин)
 Кубок Европы ФИБА (женщины)

Ссылки 
 Суперкубок Европы среди женщин 

Суперкубок Европы ФИБА женщины